Hate Crew Deathroll () — четвёртый студийный альбом группы Children of Bodom, вышедший в 2003 году.

Hate Crew Deathroll последний альбом группы, на котором играет гитарист Александр Куоппала. Диск был одинаково успешен в Европе и США после появления клипа «Needled 24/7» в эфире MTV2 Headbanger’s Ball. «Needled 24/7» также можно услышать в документальном фильме о хеви метале «Metal: A Headbanger’s Journey».

«You’re Better Off Dead» был единственным синглом с альбома. На песни «Needled 24/7» и «Sixpounder» были сняты видеоклипы.

Песни «Sixpounder» и «Angels Don’t Kill» сыграны на гитарах с настройкой C G C F A D, в которой шестая струна опущена на тон ниже, чем при обычной настройке гитар группы.

Песня «Hate Crew Deathroll» длится 3:33, но трек длится 6:38 в целом. Кажется, что после окончания песни идёт тишина, но если включить звук на максимум, можно услышать голоса участников группы, дурачащихся в студии.

В конце песни «Needled 24/7» звучит семпл: «Смерть? Да что вы знаете о смерти?» (), взятый из фильма Взвод.

В песне «Bodom Beach Terror» звучит семпл из фильма Американский психопат «Моя боль постоянная и острая, и я не желаю лучшего мира никому, фактически я хочу, чтобы мою боль почувствовали другие» (). Цитату можно услышать в конце трека. Семпл продолжается в начале следующей песни, «Angels Don’t Kill», со словами «Я хочу, чтобы никто не сбежал» ()

Буклет содержит тексты песен «Needled 24/7», «Chokehold (Cocked 'n' Loaded)», «You’re Better Off Dead» и «Hate Crew Deathroll», тексты остальных песен из альбома никогда не были где-либо официально выложены.

«Hate Crew Deathroll» можно услышать в игре EA Skate.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Children of Bodom
Альбомы Century Media Records